Муралов — фамилия:

 Муралов, Александр Иванович (1886—1937) — советский государственный и партийный деятель.
 Муралов, Николай Иванович (1877—1937) — российский революционер и советский военный деятель.

См. также 
 Мураловка